Roty steht für:
 Roty (Adelsgeschlecht) (von Roth), ehemaliges Geschlecht auf dem Gebiet des heutigen Weißrussland
 Roty (Ort) (Роти), Ansiedlung im ukrainischen Luhanske

Roty ist der Familienname von:
 Oscar Roty (1846–1911), französischer Zeichner, Bildhauer, Graveur und Medailleur

ROTY ist die Abkürzung für:
 Rookie of the Year, Preis für den besten Neuling des Jahres, etwa in den US-Sportligen der NFL, MLB oder NBA

Abkürzung